Les épreuves individuelles masculines de combiné nordique des Jeux olympiques d'hiver de 1988 se sont déroulées au Parc olympique Canada et au Canmore Nordic Centre, les  au . 

Ce fut la première course à utiliser la méthode Gundersen, qui permet de convertir les points obtenus lors de l'épreuve de saut en secondes de handicap au départ de celle de fond.

Résultats

Saut à ski 
Les athlètes ont effectué trois sauts sur tremplin normal. Leur plus mauvais saut ne fut pas pris en compte, et les points obtenus lors des deux sauts restants ont déterminé l'ordre de départ des coureurs pour la course de fond, trois points équivalant à 20 secondes de handicap.

Épreuve de fond 
La course de fond a été disputée sur une distance de .

Références 

Combiné nordique aux Jeux olympiques de 1988
Épreuve aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Compétition de ski nordique au Canada
Compétition de ski en Alberta
Ski nordique en Alberta
Jeux olympiques 1988
Ski en 1988